Хару может обозначать:

 Хару — одно из названий финского острова Кловахарун.
 Хару — этрусское божество.
 «Хару» — театр в Токио, Япония.